Godot – personaggio dell'opera teatrale Aspettando Godot di Samuel Beckett
 Buck Godot – fumetto online di Phil Foglio
 Godot' – film del 1957 diretto da Yves Allégret
Godot – personaggio del gioco Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations
Godot - motore grafico con codice sorgente aperto

Pagine correlate 
Aspettando Godot (disambigua)